Maruyama – nome proprio giapponese
 5147 Maruyama – asteroide della fascia principale
 Diga di Maruyama – diga al confine tra Mitake e Yaotsu, nella prefettura di Gifu, in Giappone
 Parco Maruyama – parco di Kyoto

Persone 

 Joshiro Maruyama – judoka, giapponese
 Karina Maruyama – calciatrice giapponese
 Maruyama Ōkyo  – pittore giapponese del tardo XVIII secolo 
 Masao Maruyama – generale giapponese
 Nozomi Maruyama – saltatrice con gli sci giapponese
 Yoshiaki Maruyama – calciatore giapponese
 Yūichi Maruyama – calciatore giapponese